Nova vremena (s polnim naslovom: Nova vremena: Izbor pjesama 1975–1983) je kompilacijski album slovenske avantgardne rock skupine Buldožer. Izdan je bil leta 1989 pri založbi Helidon v obliki CD-ja.

Seznam pesmi

Sklici

Albumi leta 1989
Albumi skupine Buldožer